
Orange este un nume propriu însemnând portocaliu. Se poate referi la:

Toponime

Africa de Sud 

 Fluviul Orange din Africa de Sud
 Orange (republică) - o republică proclamată de buri și ocupată de Anglia în urma războiului anglo-bur (1899 - 1902)

Australia 

 Orange, ,

Franța 

 Orange, în  de sud

Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Vedeți dezambiguizarea,  Comitatul Orange

Localități 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul 
 Orange, statul

Companii

 Orange SA
 Orange România, operator GSM
 Orange Moldova, operator GSM

Vezi și 

 Orania (dezambiguizare)

Nume proprii